Тхала́нг (, ) — район (округ) (на тайском — ампхе , территориальная единица второго порядка) на севере Пхукета, Таиланд.

Географическое положение 
Район Таланг граничит на юге с двумя другими ампхе: Столичным ампхе Пхукет и Катху, а на севере через пролив Пак Пра — с провинцией Пхангнга.

История 
Таланг — исторический центр провинции Пхукет. Тогда губернатор имел титул Пхарая Таланг (พระยา ถลาง). В нынешнем виде район был основан в 1898 году.

Достопримечательности 

Заповедник Као Пхра Таэо защищает более 20 км² тропических лесов, расположенных на холмах района. Три самых высоких пика этого заповедника — Као Пратиу (384 м), Хао Бан Пае (388 м) и Кхао Фара (422 м). Национальный парк Сиринат на северо-западном побережье был создан в 1981 году и защищает площадь в 90 км², включая пляж Най-Ян, где морские черепахи откладывают яйца.

В честь героинь Тао Тэп Касатри и Тао Шри Сантхон, которые, как считается, в свое время заставили отступить бирманскую армию, которая осаждала город Таланг, на юге района в 1989 году был открыт филиал Национального музея.

Транспорт 
Международный аэропорт Пхукета находится в районе Тхаланг. Главная дорога — шоссе 402, которое проходит от моста Сарасин через пролив Пак Пра до города Пхукет.

Административное деление 
Район разделен на шесть подрайонов (тамбонов), которые далее подразделяются на 46 деревень (мубанов). Табоны Тхеп Красаттри и Чонг Тхале имеют особый статус муниципальных суб-районов. Каждый из шести тамбонов управляется Администрациями районов (ТАО).

Примечания 

Ампхе провинции Пхукет